Németország
Castell, település Németországban, azon belül Bajorországban

 Olaszország
Castell’Alfero, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castell’Umberto, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Castell’Arquato, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Castell’Azzara, település Olaszországban, Toszkána régióban, Grosseto megyében

 Spanyolország
Castell de l’Areny, település Spanyolországban, Barcelona tartományban
Castell de Mur, település Spanyolországban, Lleida tartományban
Castell-Platja d’Aro, település Spanyolországban, Girona tartományban
Castell de Cabres, település Spanyolországban, Castellón tartományban
Castell de Castells, község Spanyolországban, Alicante tartományban